Maccabaeus (Makkabäus, Makabäus, Machabeus) steht für
 Judas Makkabäus († 160 v. Chr.), jüdischer Freiheitskämpfer 
 Judas Maccabaeus, Oratorium von Georg Friedrich Händel
 Johann Machabeus (vor 1500–1557), schottischer Reformator

 
Siehe auch
 Makkabi